Canalisporium är ett släkte av svampar. Canalisporium ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Canalisporium